Invecchiamento degli esseri viventi
Invecchiamento dei materiali
Invecchiamento del vino
Invecchiamento della popolazione
Invecchiamento di una traduzione

Pagine correlate 

Obsolescenza (disambigua)